Edward Southwell kan syfta på:

* Edward Southwell den äldre (1671–1730), irländsk politiker
 Edward Southwell den yngre (1705–1755), irländsk politiker
 Edward Southwell, 20:e baron de Clifford (1738–1777), brittisk peer och politiker
 Edward Southwell, 21:e baron de Clifford (1767–1832), brittisk peer